Levanger FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 1996. Sua sede fica em Levanger.

Elenco Atual

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1996
Clubes de futebol da Noruega